I. Mánuel bizánci császár
 I. Mánuel portugál király
 I. Mánuel trapezunti császár